Tenisový turnaj ATP Heineken Open 2011 se konal ve dnech 10. - 15. ledna v novozélandském Aucklandu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 355 500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První 4 nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  David Ferrer (vítěz)
  Nicolás Almagro (semifinále)
  John Isner (čtvrtfinále)
  Albert Montañés (2. kolo)
  Juan Mónaco (1. kolo)
  David Nalbandian (finále)
  Thomaz Bellucci (čtvrtfinále)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= David Ferrer
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Santiago Giraldo
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=6
| RD1-team3= David Nalbandian
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=2/WC
| RD1-team4= Nicolás Almagro
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= David Ferrer
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2='''6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= David Nalbandian
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=2
| RD2-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (odstoupili)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo '(vítězové)
  Michael Kohlmann /  Philipp Petzschner (1. kolo)
  Nicolás Almagro /  Marc López ''(semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP Auckland Open

ATP World Tour 2011
Tenis na Novém Zélandu v roce 2011